Памятник Нахимову:

 Памятник Нахимову (Севастополь)
 Памятники Павлу Нахимову (Москва)